{{Infobox voetbalclub
| clubnaam          = FC Utrecht
| volledigenaam     = Football Club Utrecht
| afbeelding        = Stadion FC Utrecht - Bunnikside.jpg
| onderschrift      = Stadion Galgenwaard
| bijnaam           = 
| opgericht         = 1 juli 1970
| plaatsnaam        = Utrecht
| stadion           = Stadion Galgenwaard 
| complex           = Sportcomplex Zoudenbalch
| capaciteit        = 23.750
| begroting         = €17.8 miljoen
| eigenaar          =  Frans van Seumeren Holding B.V. (99%) Stichting BeheerAandelen FC Utrecht (1%)
| voorzitter        =  Paul Verhoeff Gedelegeerd commissaris   Paulo Steverink Financiën/Operations  Jordy Zuidam Voetbalzaken  Martijn Standaart           Commercieel
| trainer           =  Jean-Paul de Jong
| technisch manager =  Erik ten Hag
| competitie        =  Eredivisie KNVB beker Europa League
| sponsor           = Zorg van de Zaak
| prijzen           = KNVB beker: 3×   Johan Cruijff Schaal: 1×
|website  www.fcutrecht.nl 
| pattern_la1=_utrecht1718h|pattern_b1=_utrecht1718h|pattern_ra1=_utrecht1718h|pattern_sh1=_utrecht1516h|pattern_s1=
| leftarm1=FF0000|body1=FF0000|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FFFFFF
| pattern_la2=_utrecht1718a|pattern_b2=_utrecht1718a|pattern_ra2=_utrecht1718a|pattern_sh2=_utrecht1718a|pattern_s2=
| leftarm2=381545|body2=381545|rightarm2=381545|shorts2=381545|socks2=381545
| titelDerdeShirt=Derde tenue
| pattern_la3=_utrecht1718t|pattern_b3=_utrecht1718t|pattern_ra3=_utrecht1718t|pattern_sh3=_utrecht1718h|pattern_s3=
| leftarm3=00a5e4|body3=00a5e4|rightarm3=00a5e4|shorts3=00a5e4|socks3=000000| geldig        = 2017/18
| resultatenHuidig  = FC Utrecht in het seizoen 2017/2018
| vorig_seizoen     = 2016/17
| volg_seizoen      = 2018/19
}}

In het seizoen 2017/2018 komt FC Utrecht' uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB beker. Door de winst van de play-offs komt FC Utrecht dit seizoen uit in de UEFA Europa League.

 Selectie 2017/2018 
 Spelers 

 Internationals 
Hieronder volgen alle actuele of voormalig A-internationals en actuele jeugdinternationals die de club dit seizoen onder contract heeft staan. 

 Mutaties 
 Aangetrokken 2017/18 

 Vertrokken 2017/18 

 Technische Staf 
  Jean-Paul de Jong (Hoofdtrainer)
  Luc Nijholt (Assistent-trainer)
  Marinus Dijkhuizen (Assistent-trainer)
  Rick Kruys (Assistent-trainer)
  Stefan Postma (Keeperstrainer)
  Marcel Mul (Team manager)
  Hilde Aarts (Hoofd medische zaken)
  Simon Goedgebuure (Club arts)
  Stephan Visser (Fysiotherapeut)
  Rob Adelaar (Materiaalbeheerder)
  Pier Tensen (Video-analist)
  Henny Lee (Hoofd opleidingen'')

Statistieken 

- * alleen punten uit de competitie berekend.

Overall

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk 2017/18

Europa League 2017/18

2e Voorronde EL

3e Voorronde EL

Play-offs EL

Eredivisie 2017/18

Augustus (Speelronde 1 t/m 3)

September (Speelronde 4 t/m 6)

Oktober (Speelronde 7 t/m 10)

November (Speelronde 11 t/m 13)

December (Speelronde 14, 16 t/m 18)

Januari (Speelronde 15, 19 t/m 20)

Februari (Speelronde 21 t/m 25)

Maart (Speelronde 26 t/m 29)

April (Speelronde 30 t/m 33)

Mei (Speelronde 34)

KNVB Beker 2017/18

KNVB Beker

Doelpuntenmakers

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC